Pro Musica Antiqua steht für:

 Pro musica antiqua, Festival der Alten Musik von Radio Bremen
 Pro Musica Antiqua (Orchester), Kammerorchester in Olsztyn